

События 
 Санчо I возвратил себе корону, в то время как Ордоньо IV бежал в Астурию.
 960 (Согласно «Королевским анналам») — смерть Хакона Доброго. Сыновья Эйрика Кровавая Секира взяли власть в Норвегии.
 960—975 (КА) — король Норвегии Харальд II Серая Шкура, племянник Хакона I Доброго.
 Крещение Харальда Синезубого. Миссионер Поппо.
 960—1370 — династия Пястов в Польше.
 960—992 — Мешко I стал первым исторически достоверным князем Польши.
 Роман II сделал своим соправителем сына Василия. Роман назначил стратигом-автократором Никифора Фоку. Лето — с мощным флотом Никифор прибыл к Криту и высадился. Ромеи разгромили арабов у Хандака и осадили город. Затем Никифор разбил второе арабское войско.
 Обращение карлуков в ислам.
 Один из северных феодалов Чжао Куан-инь объединил Китай под своей властью и провозгласил себя императором (под именем Тай-цзу, основав новую династию Сун. Он объявил столицей город Бянь (ныне Кайфын).

Русь 
 В соответствии с просьбой (959 год) княгини Ольги о присылке епископа и учителей, в Киев прибыл монах Адальберт Магдебурский, поставленный в Германии «епископом руссов», в том же году был изгнан.

Родились 
 Святой Годегард, епископ гильдесгеймский (ум. 1038).
 Константин VIII, византийский император; последний мужчина в Македонской династии.
 Рабейну Гершом Меор ха-гола, талмудист средневековой Германии, духовный основатель ашкеназского направления в Галахе.
 Примерно в этом году родился Владимир Святославич — будущий креститель Руси (988 года).

Скончались 
 Часлав Клонимирович

См. также

Примечания